Бата́лін () — російське прізвище. Жіноча форма — Баталіна.

Відомі носії 
 Баталін Віктор Павлович (1940) — радянський футболіст.
 Баталін Олександр Сергійович (1946) — російський політичний і громадський діяч. Член Громадської палати Республіки Крим. Член партії «Єдина Росія». Герой України (2012).

Див. також 
 Баталов